Mistrató kan syfta på:

Colombia 

 Mistrató (kommun), Risaralda, 
 Mistrató (ort), Risaralda,